A Rádio Terranova nasce em 1986,  na Gafanha da Nazaré, com o intuito de informar, bem como promover musicalmente toda a população na zona de Aveiro e arredores.

Programação direccionada 
Esta rádio mantém a informação horária quanto à actualidade regional e nacional a qual é transmititda em bilingue no horário nocturno dedicada à comunidade ucraniana residente em Ílhavo.

Fora do circuito informativo a programação varia entre vários programas de música comercial assim como música alternativa abrangendo várias subculturas.

A programação é dividida por vários programas, entre os mais conhecidos, o “Expresso da Manhã”, “Minuto Europa”, “Ponto de Encontro”, “Trilhus” (Música Alternativa), “Blindagem” (Metal) entre outros.

A Rádio Terranova emite 24 horas por dia e 7 dias por semana

Cobertura 
Esta rádio possui dois estúdios emitindo em FM 105.0 Mhz abrangendo o distrito de Aveiro por completo, principalmente Aveiro, Estarreja, Vagos, Ovar, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha, Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia, Cantanhede, Mira e parte de Santa Maria da Feira.

Ligações externas 
 
 
 

Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio por internet
Estações de rádio fundadas em 1986
Fundações em Portugal em 1986